Le terme quadricycle peut faire référence à :
 une voiture sans permis (quadricycle - léger ou lourd - à moteur) ;
 un quad, véhicule tout-terrain ;
 une draisine ou une cyclo-draisine, véhicules ferroviaires légers ;
 une rosalie, cycle sans moteur, ou une voiture à pédales.

Homonymie de transport